Блас Армандо Джунта Родригес (род. 6 сентября 1963 года в Буэнос-Айресе) — аргентинский футболист, который играл на позиции полузащитника. По завершении карьеры игрока стал тренером.

Биография 
Джунта начал свою игровую карьеру в клубе «Сан-Лоренсо де Альмагро», где он играл с 1983 по 1984 год, а также с 1986 по 1988 год. Он выступал за команду в период финансовых проблем, когда игроки «Сан-Лоренсо» получили прозвище «камбоджийцы». Значительную часть карьеры Джунта провёл в «Бока Хуниорс». Он сыграл за клуб почти 200 матчей, выиграл Суперкубок Либертадорес 1989, Рекопу Южной Америки 1990, Кубок обладателей Суперкубка Либертадорес 1992 и Апертуру 1992. От фанатов «Боки» получил прозвище «яйцо» (). Играл за границей в Испании и Мексике.

Джунта выиграл Кубок Америки 1991 года со сборной Аргентины.

Он дебютировал в качестве тренера в «Атлетико Сан-Мигель». В 2005 году стал тренером «Альмиранте Браун», где провёл восемь лет и дважды выводил клуб в Примеру B Насьональ.

В ноябре 2013 года он начал тренировать «Кильмес» вместо Нельсона Виваса. В клубе он проработал всего три месяца, после поражения от «Годой-Круса» в чемпионате руководство решило отстранить его от управления клубом, так как из девяти матчей он выиграл только один.

В декабре 2019 года он вошёл в тренерский штаб «Бока Хуниорс», где отвечает за подготовку молодых талантов.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Платенсе» Висенте-Лопес
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Оренсе»
Игроки ФК «Дефенсорес Бельграно»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Альмиранте Браун»
Тренеры ФК «Кильмес»
Чемпионы Южной Америки по футболу